Перфилово — название населённых пунктов:

Россия 
 Перфилово — село в Тулунском районе Иркутской области.
 Перфилово — деревня в Смоленском районе Смоленской области.